Der findes flere personer med navnet Ole Christensen.

 Ole Christensen (atlet) – en dansk atlet.
 Ole Klæstrup Christensen – en socialdemokratisk dansk politiker valgt som MEP og tidligere borgmester i Brovst Kommune.
 Ole Vagn Christensen – en socialdemokratisk dansk Folketingspolitiker valgt i storkredsene i Viborg og Nordjylland.
 Ole Christensen (billedhugger) – en dansk billedhugger